Die Premijer Liga 2017/18, die einem Sponsorenvertrag zufolge auch BHT Premijer Liga genannt wird, war die 18. Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 22. Juli 2017 mit dem Heimspiel des FK Mladost Doboj-Kakanj gegen den NK Vitez (1:0) und endete am 20. Mai 2018.

HŠK Zrinjski Mostar machte durch einen grandiosen 4:0-Erfolg gegen FK Krupa am letzten Spieltag den Titel-Hattrick perfekt und wurde somit zum sechsten Mal bosnisch-herzegowinischer Meister. Punktgleich, aber mit einer schlechteren Tordifferenz wurde der Hauptstadtverein FK Željezničar Sarajevo zum Vizemeister gekürt.

In der künftigen Saison 2018/19 werden sich NK Vitez und FK Borac Banja Luka in der Ersten Liga FBiH bzw. Ersten Liga RS aufhalten müssen. Als dessen Ablöser gelten die Erstligadebütanten FK Zvijezda '09 und FK Tuzla City.

Modus 
Die Liga wurde in einem zweistufigen Format durchgeführt. In der regulären Spielzeit spielte jede Mannschaft einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der elf anderen Teams. Nach Ablauf dieser Phase qualifizierten sich die sechs besten Mannschaften für die Meisterschaftsrunde, die unteren sechs spielen in einer Abstiegsrunde die zwei Absteiger aus. Hierbei wurden alle Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen.

Vereine, Stadien und Spielorte 
Die folgende Tabelle listet die Mannschaften der Saison 2017/18 und ihre dazugehörigen Stadien auf.
Zuzüglich werden die Spielorte in der nebenstehenden Positionskarte aufgezeigt.

Vorrunde 
Tabellenführer

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterschaftsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle

Abstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle

Torschützenliste  
Die Spieler werden erst nach erzielten Toren und dann nach Einsätzen und Alter geordnet.

Stand: Saisonende 2017/18

Scorerliste 
Als Scorerpunkt(e) zählen sowohl die erzielten Tore als auch die Torvorlagen eines Spielers. Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten sind die Spieler zuerst nach der Anzahl der Tore und danach alphabetisch geordnet.

Stand: Saisonende 2017/18

Kader der Meistermannschaft 
Folgende Tabelle zeigt diejenigen Spieler, die am letzten Spieltag gegen FK Krupa eingesetzt worden sind.

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017/18